Moritz Müller (1807–1865) – niemiecki malarz
 Moritz Müller (1824–1894) – niemiecki malarz
 Moritz Müller (1841–1899) – niemiecki malarz
 Moritz Müller (1868–1934) – niemiecki malarz
 Moritz Müller (ur. 1986) – niemiecki hokeista
 Moritz Müller (ur. 1988) – niemiecki siatkarz